Апертура 2015 () — первая половина 81-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us
 Апертура 2015 на rsssf.com

2004
Парагвай
2015 год в Парагвае